The Goat – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Biograph Company
 The Goat – film del 1917 diretto da Arvid E. Gillstrom
 The Goat – film del 1918 diretto da Donald Crisp
 Il capro espiatorio (The Goat) – film del 1921 diretto da Buster Keaton e Malcolm St. Clair
The Goat – album di Polo G del 2020.